Osoby
dyplomata Anne-César de La Luzerne (1741-1791)
 César-Antoine de La Luzerne, hrabia de Beuzeville, francuski arystokrata
 César Henri, hrabia de La Luzerne (zm. 1814) francuski polityk, syn poprzedniego
 César Guillaume de la Luzerne (1765-1794), syn poprzedniego

Miejscowości we Francji:
 Luzerne –  miejscowość i gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche
Miejscowości w USA:
 Luzerne – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Luzerne – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Luzerne (ang. Luzerne Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Luzerne (ang. Luzerne County) – w stanie Pensylwania